Румичи има више значења:

 Румичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Румичи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику